Ратковићи могу бити:

 Ратковићи (Сребреница), насељено мјесто у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Ратковићи (Лопаре), насељено мјесто у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 Ратковићи (Челић), насељено мјесто у општини Челић, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Ратковићи (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Ратковићи (Крешево), насељено мјесто у општини Крешево, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ